Seonggyungwan (revidierte Romanisierung) bzw. Songgyungwan (McCune-Reischauer) steht für:
 Songgyungwan, höchste staatliche Bildungseinrichtung der Goryeo-Zeit mit Sitz in Kaesong, siehe Gukjagam
 Koryo Songgyungwan, langjähriger Sitz der Bildungseinrichtung in Kaesong
 Koryo-Songgyungwan-Universität, Nachfolgeorganisation der Bildungseinrichtung in Kaesong
 Seonggyungwan, höchste staatliche Bildungseinrichtung der Joseon-Zeit mit Sitz in Seoul, siehe Sungkyunkwan-Universität#Joseon-Zeit
 Sungkyunkwan-Universität, Nachfolgeorganisation der Bildungseinrichtung in Seoul